Jean-François Fortin (né le  à Laval, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il fut sélectionné au  lors du repêchage de 1997 par les Capitals de Washington. Après sa dernière saison dans le junior, il passa la majorité de la saison avec les Pirates de Portland, mais a aussi jouer quelques parties dans la East Coast Hockey League pour les Admirals de Hampton Roads.

Il a joué ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey lors de la saison 2001-2002, et ce avec les Capitals. Il partagea les deux saisons suivantes entre le club-école des Caps et Washington. En 2003-2004, il manqua la majeure partie de la saison en raison d'une blessure au dos.

Il joua deux années supplémentaires dans la Ligue américaine de hockey avant de rejoindre la Deutsche Eishockey-Liga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 ||Laval-Laurentides ||QAHA ||31 ||8 ||20 ||28 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Forestiers de l'Abitibi ||QAAA ||44 ||2 ||14 ||16 ||34 ||10 ||2 ||2 ||4 ||
|-
|1995-1996 ||Faucons de Sherbrooke ||LHJMQ ||69 ||7 ||15 ||22 ||40 ||7 ||2 ||6 ||8 ||2 
|-
|1996-1997 ||Faucons de Sherbrooke ||LHJMQ ||59 ||7 ||30 ||37 ||89 ||2 ||0 ||1 ||1 ||14
|- 
|1997-1998 ||Faucons de Sherbrooke ||LHJMQ ||55 ||12 ||25 ||37 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||67 ||17 ||33 ||50 ||78 ||12 ||5 ||13 ||18 ||20
|- 
|1999-2000 ||Admirals de Hampton Roads ||ECHL ||7 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Pirates de Portland ||LAH ||43 ||3 ||5 ||8 ||44 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2000-2001 ||Renegades de Richmond ||ECHL ||15 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Pirates de Portland ||LAH ||32 ||1 ||7 ||8 ||22 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2001-2002 ||Pirates de Portland ||LAH ||44 ||4 ||9 ||13 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Capitals de Washington ||LNH ||36 ||1 ||3 ||4 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Pirates de Portland ||LAH ||10 ||2 ||1 ||3 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Capitals de Washington ||LNH ||33 ||0 ||1 ||1 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Pirates de Portland ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Capitals de Washington ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Pirates de Portland ||LAH ||39 ||1 ||7 ||8 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Bears de Hershey ||LAH ||37 ||6 ||12 ||18 ||90 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2006-2007 ||EV Duisburg ||DEL ||44 ||3 ||18 ||21 ||145 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL ||44 ||3 ||23 ||26 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||HC MVD Balachikha ||KHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||33 ||2 ||5 ||7 ||42 ||7 ||0 ||5 ||5 ||12
|- 
|2009-2010 ||EC Villacher SV ||EBEL ||23 ||5 ||10 ||15 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-

| 71 || 1 || 4 || 5 || 42 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2008 : participe au Match des étoiles de la DEL.

Références 

Naissance en mars 1979
Naissance à Laval (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Faucons de Sherbrooke
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur du EV Duisburg
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du HK MVD
Joueur du EC Villacher SV
Défenseur de hockey sur glace